Marshfield steht für:

Orte in Großbritannien:
 Marshfield (City of Newport)
 Marshfield (South Gloucestershire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marshfield (Maine)
 Marshfield (Massachusetts)
 Marshfield (Missouri), im Webster County
 Marshfield (Oregon), umbenannt zu Coos Bay (Oregon)
 Marshfield (Vermont)
 Marshfield (Wisconsin), im Marshall und im Wood County
 Marshfield (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin
 Marshfield (Town, Wood County), Town(ship) in Wisconsin
 Marshfield (Village), Village im Bundesstaat Vermont 

Siehe auch:
 Marshfield Township